Paul H. O’Neill (ur. 1935) – amerykański przedsiębiorca i polityk, sekretarz skarbu
 Paul O’Neill (1956–2017) – amerykański muzyk, konmpozytor, producent muzyczny
 Paul O’Neill (ur. 1963) – amerykański baseballista
 Paul O’Neill (ur. 1979) – brytyjski kierowca wyścigowy, brat przyrodni Melanie C
 Paul O’Neill (ur. 1982) – angielski piłkarz